Le drageoir peut être:

Une bonbonnière pour contenir des dragées et appelée drageoir

Une rainure dans un alésage pour le clipsage d'un objet (verre de lunette, de montre, etc.)

Homonymie